Miles Island ist der Name folgender Inseln 
 Miles Island (Südgeorgien) im Archipel Südgeorgiens im Südatlantik
 englischsprachiger Name der Miles-Insel im Highjump-Archipel, Antarktika